J8 ou Huitième Jour (, al-Yawm ath-Thāmin) est un talk-show en Algérie qui est diffusé en 2017 sur Echorouk TV. Il traite de l'actualité de la semaine, en se concentrant sur les médias.

Il est présenté par Farah Yasmine, avec un groupe de chroniqueurs tels Merouane Guerouabi, Belhor Zoubir et Chemseddine Lamrani.

Cette émission est basée sur Touche pas à mon poste !.

Concept 

L'idée de l'émission est simple : voir ou revoir des images frappantes de la semaine, dans le meilleur esprit possible et avec un bon rythme. Mais ce n'est pas un simple zapping parce que Farah Yasmine et son équipe de chroniqueurs discutent sur les nouvelles et/ou polémiques et événements sans oublier les photos à ne pas manquer, avec certains titres. Deux ou trois personnes parlent de leur vie et de leur émission préférée au cours de chaque épisode, et parfois, c'est l'occasion de faire des défis.

Notes et références 

Émission de télévision créée en 2017
Émission de télévision produite en Algérie